

Astronomia 
 1263 Varsavia –  asteroide della fascia principale

Cinema 
 Fiamme su Varsavia – film del 1948 diretto da Aleksander Ford
 La signora dello zoo di Varsavia – film del 2017 diretto da Niki Caro

Geografia 
 Varsavia – capitale della Polonia

Musica 
 Concerto di Varsavia – breve opera per pianoforte e orchestra di Richard Addinsell

Storia 
 Ghetto di Varsavia – ghetto istituito dai nazisti nel 1940 nella città vecchia di Varsavia
 Patto di Varsavia – alleanza militare tra gli Stati del Blocco orientale nata in opposizione alla NATO
 Rivolta di Varsavia – insurrezione dell'Esercito nazionale polacco del 1944 contro l'esercito d'occupazione tedesco
 Robinson di Varsavia – soprannome dato a chi restò  nascosto nella capitale dopo la sua capitolazione nel 1944

Altro 
 Il calvario di Varsavia – diario di guerra di Alceo Valcini scritto tra il 1939 e il 1944